Saint-Dominique
Saint-Dominique-du-Rosaire